Alexandre Roudinesco (1883-1974), bibliophile et pédiatre français ;
  (1932-2001), joueur français de bridge ;
 Élisabeth Roudinesco (1944), psychanalyste française.